Awake and Remixed — мини-альбом ремиксов христианской рок-группы Skillet, выпущенный 22 Марта 2011 года на лейбле Ardent Records. В нём содержатся ремиксы на четыре песни из альбома Awake.

Список композиций

Критика 
Ремиксовый альбом получил смешанные отзывы от критиков. По их мнению, только половина альбома является приятной для прослушивания.

Участники группы 
 Джон Купер — вокал, бас-гитара
 Кори Купер — клавишные, ритм-гитара, бэк-вокал
 Джен Леджер — ударные, вокал

Примечания 

Мини-альбомы ремиксов
Альбомы ремиксов 2011 года
Альбомы Skillet
Альбомы Ardent Records